Igala peut désigner :
 les Igala, une population du Nigeria
 l'igala, une langue bénoué-congolaise